Popoz (televisieserie), Nederlandse komedieserie op Comedy Central
 Popoz (film), film uit 2015 gebaseerd op bovenstaande serie